Wolo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wolo, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Wolo, distrikt, Sulawesi Tenggara,

Liberia 

 Wolo (klan), Grand Kru County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar